Jiří Balcárek může být:

 Jiří Balcárek (fotbalista) (* 1973) – český fotbalista
 Jiří Balcárek (herec) (* 1964) – český herec